Melanchthon-Gymnasium ist der Name folgender nach dem Humanisten Philipp Melanchthon benannter Schulen in Deutschland:

 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Bautzen
 Melanchthon-Gymnasium Berlin, Gymnasium im Bezirk Marzahn-Hellersdorf
 Melanchthon-Gymnasium Bretten
 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Gerstungen
 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Grünheide
 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Herzberg/Elster
 Philipp-Melanchthon-Gymnasium (Meine)
 Melanchthon-Gymnasium Nürnberg, 1526 gegründetes humanistisches Gymnasium
 Melanchthon-Gymnasium Quedlinburg
 Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden
 Melanchthon-Schule Steinatal, Gymnasium in Willingshausen, Hessen
 Luther-Melanchthon-Gymnasium, Wittenberg

!